Buchanan se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Audria M. Buchanan
 Dianne E. Buchanan
 Peter K. Buchanan
 Robert Earle Buchanan